Lors de la saison 1997-1998 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs 
 Entraineur : Yves-Marie Verove
 Championnat : Pro B

Lien externe 
 Site officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest